Le  Grand Prix mondial de volley-ball féminin s'est déroulé du 9 juillet au .

L'événement s'est déroulé sur quatre semaines dans plusieurs pays : aux Philippines, en Thaïlande, en Chine, à Taïwan, en Allemagne, en Indonésie, en Corée du Sud et au Japon. 

Le tournoi final s'est joué à Reggio Calabria en Italie du 28 juillet au . L'Italie en tant que pays hôte et les cinq meilleures équipes du tour préliminaire se sont rencontrées pour en désigner le vainqueur.

Équipes participantes

Tournois Préliminaires

Premier week-end

Groupe A (Bangkok, Nimiboot)

Groupe B (Miaoli, Miao Li County Dome)

Groupe C (Kawasaki, Todoriki Arena)

Second week-end

Groupe D (Manille, Philsport Arena)

Groupe E (Hong Kong, Hong Kong Coliseum)

Groupe F (Jakarta, Istora)

Troisième week-end

Groupe G (Rostock, Stadthalle Rostock)

Groupe H (Hefei, Hong San Huan)

Groupe I (Jeju City, Halla Gymnasium)

Classement tour préliminaire

Phase finale

Poule A

Poule B

Finales

Places 1 à 4

Places 5 et 6

Distinctions individuelles 

 MVP : Logan Tom 
 Meilleure Marqueuse : Yumilka Ruiz 
 Meilleure Attaquante : Yumilka Ruiz 
 Meilleure Contreuse : Manuela Leggeri 
 Meilleure Serveuse : Logan Tom 
 Meilleure Passeuse : Fernanda Venturini 
 Meilleure Défenseur : Na Zhang 
 Meilleure Libéro : Na Zhang

Tableau final

Lien externe 
 Résultats su le site de la FIVB

2004
Volley-ball Grand Prix Mondial 2004
Volley-ball Grand Prix Mondial 2004
Compétition de volley-ball en Italie
Volley-ball en 2004
Sport en Italie en 2004
Sport en juillet 2004
Sport en août 2004